Сезон 2014/15 — 84-й сезон ФК «Атлетико Мадрид» в его клубной истории. В этом сезоне команде предстоит защищать чемпионский титул.

Трансферы

Лето 2015

Пришли

Ушли

Лето 2014

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Команда

Основной состав

Тренерский штаб

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА 2014/15

Групповой раунд

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Матчи и голы 

|}
В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Команда U-19

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Юношеская лига УЕФА

Групповой этап

Примечания 

2014/2015
Атлетико Мадрид